Passenger (del inglés, pasajero) puede referirse a:

 Música
Passenger, banda sueca de metal alternativo;
Passenger, álbum debut de la banda anterior;
Passenger, cantante británico de folk rock;
Passenger, álbum de 2011 de la banda japonesa NICO Touches the Walls;
Passenger, álbum de 2007 de la banda danesa Mnemic;
Passenger, canción de Britney Spears.

 Otros
Passenger to Frankfurt, conocida en español como Pasajero a Frankfurt, una novela de misterio de Agatha Christie;
Passenger Name Record, nombre de la información almacenada en sistemas de reservas.